Байта́́ () — район городского подчинения городского округа Ляоян провинции Ляонин (КНР). Политический, экономический и культурный центр Ляояна. Название в переводе означает «Белая пагода» — именно в этом районе находится ляоянская Белая пагода.

История 
Район Байта был образован в 1948 году. В 1968 году он был переименован в Вэйхун (卫红区), но в 1969 году ему было возвращено прежнее название.

Административное деление 
Район Байта делится на 11 уличных комитетов.

Соседние административные единицы 
Район Байта на юго-востоке граничит с районом Вэньшэн, а с остальных сторон полностью окружён районом Тайцзыхэ.

Достопримечательности 
 Белая пагода
 Буддийский храм Гуанъюсы
 Даосская кумирня Гуаньдимяо

Ссылки 
 

Районы Ляояна